Aurélia (livro) — de Gérard de Nerval
Aurélia (dicionário) — dicionário de termos homossexuais
Aurelia (género) — gênero de medusas da família Ulmaridae
Paramecium aurelia — espécie de protozoário

Geografia 
Aurelia (Santa Fé) — comuna 
Aurelia (Iowa) — cidade
Via Aurélia — estrada romana
419 Aurelia — asteroide

Aurelia